La Coupe de Lettonie de football (en ) est une compétition à élimination directe ouverte aux clubs lettonns affiliés à la Fédération de Lettonie de football. Elle a été créée en 1933. 

Le Skonto Riga est le club le plus titré avec huit coupes. Le vainqueur de la Coupe de Lettonie se qualifie pour la phase de qualification de la Ligue Europa.

Histoire

Palmarès

Liens externes 
  Site de la fédération
  RSSSF

Compétition de football en Lettonie
Lettonie